Рене́ Мари́ Руссо́ (; род. 17 февраля 1954) — американская актриса кино и телевидения, бывшая модель.

Жизнь и карьера 
Рене Руссо родилась в Бербанке, штат Калифорния и училась в средней школе Берроуз. Так как её мать воспитывала Рене с её сестрой в одиночку, будучи подростком она устроилась работать на фабрику, а после была кассиром в кинотеатре. В 1972 году она начала карьеру фотомодели, и к концу десятилетия стала одной из самых успешных персон в бизнесе, появляясь на обложках таких журналов как Vogue и Harper’s Bazaar.

В середине восьмидесятых годов Руссо заинтересовалась карьерой актрисы и вскоре получила главную женскую роль в недолго просуществовавшем сериале «Сэйбл». Это привело её к карьере на большом экране, где она дебютировала в фильме 1989 года «Высшая лига», где сыграла подругу главного героя. После она снялась в фильмах «Господин Судьба» с Джеймсом Белуши и «Хороший полицейский» с Майклом Китоном, прежде чем получить свою роль-прорыв в карьере в фильме 1992 года «Смертельное оружие 3».

В девяностых Руссо добилась большого успеха благодаря главным женским ролям в ряде коммерчески успешных кинофильмов. Среди них были «На линии огня» с Клинтом Иствудом, «Эпидемия» с Дастином Хоффманом, «Выкуп» и «Смертельное оружие 4» с Мелом Гибсоном, а также «Достать коротышку». В качестве ведущей актрисы она снялась в романтических комедиях «Жестяной кубок» и «Бадди». Ещё одним большим успехом в её карьере стала роль в детективе 1999 года «Афера Томаса Крауна», за роль в котором она получила пять миллионов долларов и уже после сорока пяти, когда большинство актрис отходят на второй план, появилась в эротических сценах с Пирсом Броснаном.

В 2000 году Руссо снялась в провальной комедии «Приключения Рокки и Буллвинкля», а после ещё в двух неудачных комедиях «Большие неприятности» и «Шоу начинается». Её следующая роль была в 2005 году, в фильме «Деньги на двоих», после чего она появилась в ещё одной комедии «Твои, мои и наши». В 2011 году, спустя шесть лет отдыха, Руссо вернулась на экраны с краткой ролью матери главного героя в фильме «Тор» и его сиквеле «Тор 2: Царство тьмы». Многие её сцены в первом фильме были вырезаны при монтаже, по заявлениям Руссо.

В 2014 году, после девятилетнего перерыва, Руссо вернулась на большие экраны с основной отрицательной ролью в независимом фильме «Стрингер», режиссёрском дебюте её мужа, Дэна Гилроя. Критики высоко оценили её игру в фильме, отмечая её в качестве потенциально кандидата на соискание премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Руссо замужем за режиссёром и сценаристом Дэном Гилроем c 1992 года. В августе 1993 года у них родилась дочь Роуз. Руссо имеет биполярное расстройство.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана
Киноактрисы США